Фортнайт (англ. Fortnight — двотижневий) в англійській і германських культурах це період 14 днів або, як варіант, півмісяця.

Фортнайт може також стосуватися:
 Fortnite, відеоігра 2017 року
 Fort Nightly, альбом White Rabbits 2007 року
 Fortnight (журнал), ірландський журнал, що видавався з 1970 по 2012 рік
 Англійський журнал «Форнайтнелі Ревю», що видавався з 1865 по 1954 рік